„Merrow” se poate referi la:
Nume de persoane
 Chester Earl Merrow (1906–1974), politician american
 Jane Merrow (n. 1941), actriță britanică
 Jeff Merrow (n. 1953), fotbalist american
 John William Merrow (1874–1927), arhitect american

Vezi și 
 Merrow Sewing Machine Company, o firmă care produce mașini de cusut
 Merrow, vărsător de apă în mitologia galeză
 Merrow (Surrey), sat în Anglia